Bătălia de la Tapae se poate referi la:

 Prima bătălie de la Tapae, dintre Domițian și Decebal în 87
 A doua bătălie de la Tapae, dintre Traian și Decebal în 101